Abdelaziz Bouteflika (1937-2021), homme d'État algérien ;
 Saïd Bouteflika (né en 1958), universitaire et homme politique algérien, frère du précédent.

Patronyme algérien